El topónimo Tierra de Alba puede hacer referencia a:

 Tierra de Alba, una comarca histórico-tradicional española de la provincia de Zamora, en Castilla y León.
 Tierra de Alba, una comarca histórico-tradicional española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.